Castaway ist englisch für „Schiffbrüchiger“ oder „Schiffbrüchige“ und bezeichnet:
 Castaway – Die Insel, einen Spielfilm von Regisseur Nicolas Roeg von 1987
 Cast Away – Verschollen, einen Spielfilm von Regisseur Robert Zemeckis von 2000
 Castaway, englischer Titel der Fernsehserie Die Überlebenden der Mary Jane (1974)